Poder - aquele que detém o poder, "poderoso"
Ou ainda:
Luke Cage - personagem dos quadrinhos, anteriormente conhecido como "Poderoso"
Poderosa (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Poderosas (telenovela) - telenovela portuguesa produzida pela SIC

Veja também 
Show das Poderosas - canção de Anitta

Desambiguação